Oderbrücke steht für:
 Oderbrücke Bienenwerder (Oderbrücke Neurüdnitz–Siekierki)
 Oderbrücke Frankfurt (A 12)
 Oderbrücke Frankfurt (Eisenbahn)

Siehe auch:
 Oderbrück
 Odertalbrücke